Южная Корея занимает первое место среди 30 стран ОЭСР по уровню самоубийств, причём число самоубийств растёт — оно удвоилось только за первую декаду XXI века. Так, самоубийство — основная причина смерти людей моложе 40 лет в Южной Корее.

Тенденция 
Уровень самоубийств в Южной Корее возрос вдвое всего за десять лет. В частности, Пак и Лестер отмечают, что число самоубийств на 100 тыс. населения выросло с 6,8 в 1982 году до 28,4 в 2011. За сравнительно небольшой срок резко изменились способы самоубийства. Например, количество отравлений газом выросло в двадцать раз в период с 2001 по 2012 год (с 0.4% в 2001 до 8.5% в 2012).

Портреты жертв 
Самоубийство — основная причина смерти людей до 40 в Южной Корее. Однако проблема ещё серьёзнее в более старших возрастных группах  . В 2003 году уровень самоубийств среди людей в возрасте 60-74 был в 4,4 раза выше, чем в возрастной группе 15-29 лет, а в группе старше 75 лет в более чем 10,6 раза выше. Более двух третей из них совершаются мужчинами.

Наиболее типичными методами в период с 1993-2003 годов были повешение и отравление, на них пришлось почти 2/3 всех случаев.

Самоубийства знаменитостей 
Проблема была замечена южнокорейским правительством после целой череды случаев, произошедших с известными личностями. Так, покончили с собой: Президент Но Му Хён, миллионерша Ли Юн Хён, профессиональный бейсболист Чо Сон Мин, телеведущая Сон Чи Сун, корейские поп-звезды: U;Nee, Ли Хе Рин, Пак Ёнг-ха, Чхэ Дон Ха,  Ким Джон Хён, Солли и Гу Хара, футболисты Юн Ги Вон и Чхон Джон Гван, супермодель Ким Да Уль, и актёры Ан Джэ Хван, Чон Да Бин, Ли Ын Джу, Чан Джа Ён, Чхве Джинсиль, Чхве Джинён (младший брат Чхве Джин Силь), Ким Джи Ху, У Сын Юн, Хан Джэ Вон, Чан Джэ Вон, Пак Хе Сан,Ча Ин Ха Пак Ён Ха, Чон А Юль и Ким Джон Хак.

Причины 

Из 29 501 случая, проанализированного в период между 2009 и 2010 годами, были выявлены следующие основные причины самоубийств: психологическое отчаяние 28,8% (8 489), физическая боль 22,6% (6 672), экономические трудности 15,9% (4 690), проблемы в семье 11,4% (3 363). Среди молодежи одной из распространенных причин суицида также является стресс из-за экзаменов.

НКО «Корейская Ассоциация по борьбе с самоубийствами», основанная в декабре 2003 года, с 2005 года получает финансовую поддержку правительства.

Проанализировав случаи самоубийств вплоть до 2003 года, Пак и Лестер пришли к выводу, что безработица является основным фактором. В Южной Корее считается, что заботиться о пожилых родителях должны их дети, однако в современной конкурентной экономике это делать всё труднее и старики жертвуют собой, таким образом «снимая» обузу с молодых.

Реакция 
Правительство Южной Кореи создало специальное подразделение из 100 человек, проводящее мониторинг интернет и блокирующее сайты, распространяющие нежелательные материалы.

Пак и Лестер также отмечают, что в Корее довольно распространено убеждение в том, что самоубийство — это частное дело каждого, что затрудняет государственное финансирование программ по борьбе с ним.

См. также 
 Самоубийства в Японии
 Вулкан Михара

Примечания